Мордино — название населённых пунктов в России:
 Мордино — деревня в Зиминском районе Иркутской области.
 Мордино — село в Корткеросском районе Республики Коми.